Cette page est une liste d'événements qui se sont produits durant l'année 2018 en Lorraine.

Événements 

 Meurtres en Lorraine est un téléfilm franco-belge réalisé par René Manzor en 2018 dans la collection Meurtres à.... 

 Pour la 22ème fois, l'équipe féminine de handball de Metz est championne de France.

 Reine de la Mirabelle 2018 : Alicia Oury

 3 janvier :  la Tempête Eleanor fait de nombreux dégâts et provoque des inondations jusqu'au 5 janvier.

 21 février : l'analyse ADN permet l'identification d'un poilu mort à Verdun, dont le corps avait été retrouvé en 2015 à l'occasion des travaux du Mémorial de Verdun.

 4 mars : le Kénian Alfred Cherop remporte son 6ème succès au semi-marathon du Grand-Nancy en 1h04'33''.

 8 septembre : à Vittel Emma Virtz est élue Miss Lorraine.

 5, 6 et 7 octobre : 29ème Festival international de géographie à Saint-Dié-des-Vosges. Thème : La France demain.

 14 octobre : le kenian Nicholas Cheruiyot Chumba, remporte la  édition du Marathon de Metz-Mirabelle en 2h24'1".

 13 au 16 décembre : championnat du monde militaire d'escrime à Vandoeuvre-lès-Nancy.

 18 décembre : les élus de l'agglomération Messine valident le plan qui permet l'implantation d'un entrepôt d'Amazon sur le plateau de Frescaty.

Inscriptions ou classements aux titre des monuments historiques

 En Meuse : Théâtre municipal de Verdun

Naissances

Décès

Voir aussi 
 L'année 2018 dans le monde
 2018 en France, 2018 en Suisse, 2018 en Italie
 Bibliographie de la Chronologie de la Lorraine

Notes

Références

Chronologie de la Lorraine
Lorraine